Die Abkürzung ULF bedeutet:
 Ultraleichtflugzeug, kleine, sehr leichte Flugzeuge für maximal zwei Personen
 Ultra Low Floor, Niederflur-Straßenbahn-Fahrzeugtyp des Herstellers Siemens Mobility, der in Wien und Oradea eingesetzt wird
Unbemanntes Luftfahrtsystem
 Unsere Liebe Frau, auch U.L.F., eine Bezeichnung Mariens, der Mutter Jesu
 Universallöschfahrzeug der Feuerwehr
 Ultra Low Frequency, Teil des elektromagnetischen Frequenzspektrums, auch Ultra-Langwelle genannt
 Unified Language Family, eine Initiative der ITU-T zum Zusammenspiel verschiedener Sprachen wie SDL, ASN.1 und TTCN
 U-Lötfahne: Lötösenanbringung bei Akkumulatoren in gleicher Richtung (U-Form)

Für den männlichen Vornamen Ulf, siehe Ulf.

Abkürzung